Ovington kan syfta på:

 Ovington, Durham – en ort och civil parish i Durham, England
 Ovington, Essex – en ort och civil parish i Essex, England
 Ovington, Hampshire – en ort i Itchen Stoke and Ovington, Hampshire, England
 Ovington, Norfolk – en ort i Norfolk, England
 Ovington, Northumberland – en ort och civil parish i Northumberland, England
 Ovington Creek – ett vattendrag i British Columbia, Kanada
 Ovington Weller – var en amerikansk republikansk politiker
 Mount Ovington – ett berg i British Columbia, Kanada